Кертіс Майкл Лещишин (; 21 вересня 1969, м. Томпсон, Канада) — канадський хокеїст, захисник.   

Виступав за «Саскатун Блейдс» (ЗХЛ), «Квебек Нордікс», «Галіфакс Сітаделс» (АХЛ), «Колорадо Аваланш», «Вашингтон Кепіталс», «Гартфорд Вейлерс», «Кароліна Гаррікейнс», «Міннесота Вайлд», «Оттава Сенаторс».

В чемпіонатах НХЛ — 1033 матчі (47+165), у турнірах Кубка Стенлі — 68 матчів (2+6).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1990 (9 матчів, 0+0).

Досягнення
 Володар Кубка Стенлі (1996).

Тренерська кар'єра
 Асистент головного тренера «Саскатун Блейдс» (2013–14, ЗХЛ).

Статистика

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  

 
Уродженці Томпсона (Манітоба)
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ
Володарі Кубка Стенлі
Канадські хокейні тренери
Українці Канади